Rolleston (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Rolleston (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Rolleston (Nieuw-Zeeland), een stad in Nieuw-Zeeland
 Rolleston (Queensland), een plaats in de Australische staat Queensland